Der Weitsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta wurde am 28. und 29. Juli 1996 im Centennial Olympic Stadium ausgetragen. 52 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Carl Lewis. Er gewann vor dem Jamaikaner James Beckford und Joe Greene, ebenfalls USA.

Für Deutschland starteten Georg Ackermann und Hans-Peter Lott. Beide schieden in der Qualifikation aus. Lott hatte keinen gültigen Versuch geschafft.
Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Mit seinem weitesten Sprung auf 8,50 m im dritten Durchgang des Finales verfehlte Olympiasieger Carl Lewis den Rekord um vierzig Zentimeter. Zum Weltrekord fehlten ihm 45 Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkung:Alle Zeiten sind in Ortszeit Atlanta (UTC−5) angegeben.

Qualifikation 
28. Juli 1996, ab 17:15 Uhr

Für die Qualifikation wurden die Athleten in zwei Gruppen gelost. Neun Springer (hellblau unterlegt) übertrafen die direkte Finalqualifikationsweite von 8,05 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. So wurde das Finalfeld mit weiteren Wettbewerbern aus beiden Gruppen (hellgrün unterlegt) nach den nächstbesten Weiten aufgefüllt. Den zwölften und letzten Finalplatz konnten zwei Springer für sich beanspruchen, die beide genau 8,00 m erzielt hatten, sodass es regelgerecht zu dreizehn Finalteilnehmern kam.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

29. Juli 1996, 19:10 Uhr

Dreizehn Athleten hatten sich für das Finale qualifizieren können, neun über die geforderte Qualifikationsweite und vier weitere als Lucky Loser über ihre erzielte Weite. Dabei waren beiden Athleten auf Rang zwölf die gleiche Weite gesprungen. So traten im Finale regelgerecht dreizehn Teilnehmer an. Drei US-Amerikaner und zwei Russen trafen auf je einen Teilnehmer aus Belgien, China, Frankreich, Jamaika, Kuba, Schweden, Slowenien und Belarus.

Das Favoritenfeld bestand aus fünf Sportlern. Dies waren die drei US-Athleten Carl Lewis, der von 1984 bis 1992 bereits drei Weitsprungolympiasiege errungen hatte, der Weltrekordler Mike Powell als Weltmeister von 1991 und 1993, sowie Joe Greene, der mit starken Weiten im Olympiajahr aufgewartet hatte, der kubanische Weltmeister von 1995 Iván Pedroso und der Vizeweltmeister von 1995 James Beckford aus Jamaika.

Der Franzose Emmanuel Bangué übernahm mit guten 8,19 m im ersten Versuch zunächst die Führung. In der zweiten Runde verbesserte sich Powell mit 8,17 m auf Platz zwei. Im dritten Durchgang löste Lewis mit 8,50 m den Franzosen an der Spitze ab, Greene sprang mit 8,24 m auf Platz zwei. In den folgenden beiden Versuchsreihen gab es keine Veränderung. Erst mit seinem letzten Sprung gelangen James Beckford 8,29 m, womit er Silber gewann und Joe Greene auf den Bronzeplatz verdrängte. Carl Lewis blieb bis zum Schluss ungefährdet an der Spitze und wurde wieder Olympiasieger. Emmanuel Bangué fiel aus den Medaillenrängen, blieb aber auf Rang vier immerhin vor Mike Powell. Sechster wurde der Slowenier Gregor Cankar.

Carl Lewis gewann zum vierten Mal in Folge den olympischen Weitsprung. Damit ist er zusammen mit seinem Landsmann, Diskuswerfer Al Oerter, der einzige Leichtathlet, der eine Einzeldisziplin viermal in Folge gewinnen konnte. Lewis gewann außerdem die neunte Goldmedaille seiner Karriere. Damit hatte er Platz zwei der erfolgreichsten Leichtathleten bei Olympischen Spielen inne. Vor ihm lag nur der Finne Paavo Nurmi, der ebenfalls neunfacher Olympiasieger ist, dazu aber noch drei Silbermedaillen gewann. Lewis hat auf seinem Erfolgskonto eine Silbermedaille stehen.

Im 23. olympischen Finale sprang Carl Lewis zum zwanzigsten Sieg eines US-Athleten.

James Beckford war der erste jamaikanische Medaillengewinner im Weitsprung.

Videolinks 
 Men's Long Jump Final Atlanta Olympics 29-07-1996, youtube.com, abgerufen am 8. Januar 2022
 Carl Lewis Wins Dramatic Long Jump - Atlanta 1996 Olympics, youtube.com, abgerufen am 3. März 2018

Literatur 
 Gerd Rubenbauer (Hrsg.), Olympische Sommerspiele Atlanta 1996 mit Berichten von Britta Kruse, Johannes Ebert, Andreas Schmidt und Ernst Christian Schütt, Kommentare: Gerd Rubenbauer und Hans Schwarz, Chronik Verlag im Bertelsmann Verlag, Gütersloh / München 1996, S. 37

Weblinks 
 Official Report of the Centennial Olympic Games, v.3 The Competition Results, Resultate Leichtathletik: S. 90, englisch/französisch (PDF, 27.555 KB), abgerufen am 8. Januar 2022
 Olympedia, Athletics at the 1996 Summer Olympics, Long Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 8. Januar 2022
 Atlanta 1996, Athletics long jump men Results, Offizielle Seite des IOC, abgerufen am 8. Januar 2022
 Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games: Men's long jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 8. Januar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1996